Favaro è un cognome italiano. È uno tra i cognomi veneti più diffusi e si concentra in particolar modo tra le province di Padova, Venezia e Treviso. È molto numeroso anche in Lombardia e in Piemonte, soprattutto dal secondo dopoguerra mete per gli immigrati del nordest.
Deriva da un termine, oggi abbastanza in disuso, che significa fabbro. Sue varianti sono i cognomi Favero, Favaron, Favaretto, Favretto e simili.

Geografia
Favaro Veneto – frazione di Venezia
Favaro – quartiere di La Spezia
Favaro – frazione di Biella

Persone
Favaro - nobile famiglia veneziana
Antonio Favaro (1847-1922) – matematico e storico della scienza italiano
Devis Favaro (1972) – ex ostacolista italiano
Erminio Favaro (1921-2003) – calciatore italiano
Gian Pietro Favaro (1941) – politico italiano
Giorgio Favaro (1944-2002) – ciclista su strada italiano
Giuseppe Favaro (1877-1954) – anatomista italiano
Giuseppe Alessandro Favaro (1876-1961) – matematico e astronomo italiano
João Francisco Favaro Amaral, noto semplicemente come João Favaro (1992) – calciatore brasiliano
Nevio Favaro (1948) – ex calciatore italiano
Roberto Favaro (1965) – allenatore di rugby
Simone Favaro (1988) – ex rugbista a 15 italiano

Pagine correlate
Favara